

Rusland 
 Lipovets (Brjansk) - posjolok in de Russische oblast Brjansk
 Lipovets (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Lipovets (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Lipovets (Novgorod) - dorp in de Russische oblast Novgorod
 Lipovets (district Livenski) - posjolok in de Russische oblast Orjol
 Lipovets (district Pokrovski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Lipovets (district Zalegosjtsjenski) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Lipovets (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Lipovets (district Ostasjkovski) - dorp in de Russische oblast Tver
 Lipovets (district Vysjnevolotski) - dorp in de Russische oblast Tver
 Lipovets (zijrivier van Olym) - zijrivier van de Olym in het stroomgebied van de Don

Oekraïne 
 Lypovets (Kiev) - dorp in de Oekraïense oblast Kiev
 Lypovets (Lviv) - dorp in de Oekraïense oblast Lviv
 Lypovets (district Choestski) - dorp in de Oekraïense oblast Transkarpatië
 Lypovets (district Oezjgorodski) - dorp in de Oekraïense oblast Transkarpatië
 Lypovets (stad) - stad in de Oekraïense oblast Vinnytsja
 Lypovets (posjolok) - dorp in de Oekraïense oblast Vinnytsja
 Lypovets (zijrivier van Retytsjyn) - zijrivier van de Retytsjyn in het stroomgebied van de Vistula

Polen 
 Lipowiec (district Nowe Miasto Lubawskie) - dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Lipowiec (district Ostróda) - dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Lipowiec (district Szczytno) - dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Lipowiec (district Poznań) - dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen